Весте (Вестё):

Топонимы
 Весте (Нижняя Саксония) — коммуна в Германии.

Фамилия
Вестё (Westö) — шведская фамилия, встречающаяся в Финляндии и Швеции. Некоторые известные носители:
  (род. 1991) — финский футболист, сын Мортена Вестё.
  (род. 1982) — финский спортсмен (прыжки с шестом).
  (род. 1967) — финский писатель и переводчик, брат Челя Вестё.
 Вестё, Чель (род. 1961) — финский писатель.